В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие команды спортсменов (мужчин и женщин), которые будут соревноваться за 16 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 24-я спортсменами (12 мужчин и 12 женщин).

Правила квалификации

Гребля на байдарках и каноэ 
В гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде примут участие 248 спортсменов (123 мужчины и 123 женщины, а также ещё два спортсмена будут определены трёхсторонней комиссией). Каждая страна может быть представлена максимум 18-ю спортсменами (6 мужчин-байдарочников, 3 мужчины-каноиста, 6 женщин-байдарочниц и 3 женщины-каноистки). Основным этапом отбора стал чемпионат мира 2019 года, где было разыграно 166 путёвок на Игры в Токио.

Квалификационные соревнования

Распределение квот
Квоты не являются именными. Каждый НОК сам выбирает спортсменов, которые примут участие в Играх. Распределение квот проходит в двух параллельных зачётах: среди лодок и среди гребцов. Если один спортсмен по результатам квалификации завоёвывает лицензии в более чем одном виде, то страна получает лицензию на Игры для всех лодок, а для атлетов квоты будут получены только на более длинной дистанции и в более вместительной лодке. Например, если спортсмен квалифицировался на Игры и в зачёте K-1, и в K-2, то страна на Играх сможет выставить обе лодки, но только двух спортсменов Также в этом случае лицензию для участия в Играх получает спортсмен, занявший следующее место в данной дисциплине.

Гребной слалом 
В гребном слаломе примут участие 82 спортсмена (41 мужчина и 41 женщина). Каждая страна может быть представлена максимум 4мя спортсменами (по 2 для каждого пола). Основным этапом отбора стал чемпионат мира 2019 года, где было разыграно 58 путёвок на Игры в Токио.

Квалификационные соревнования

Распределение квот
Квоты не являются именными. Каждый НОК сам выбирает спортсменов, которые примут участие в Играх.

Квалифицированные страны

Квалификация

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации (гладкая вода) 
 Правила квалификации (гребной слалом) 
 Страница квалификации на официальном сайте ICF 
 Распределение квот (спринт) на сайте ICF 
 Распределение квот (слалом) на сайте ICF 

Гребля на байдарках и каноэ